FC Slavoj Bruntál byl fotbalový klub z moravsko-slezského pomezí, který byl založen roku 1946. K největším úspěchům klubu patří účast ve 3 ročnících novodobé 3. nejvyšší soutěže, Moravsko-Slezské fotbalové ligy v sezonách 1991/92, 1992/93 a 1993/94. Ve třetí nejvyšší soutěži startoval také v ročníku 1953. V roce 2014 došlo ke spojení dvou bruntálských oddílů, Slavoje a Olympie. Nový klub, vystupující v sezoně 2014/15 pod názvem FC Slavoj Olympia Bruntál, působí v I. A třídě Moravskoslezského kraje, sk. A (6. nejvyšší soutěž).

Vývoj názvu 

Zdroj:

 1946 – SK Bruntál (Sportovní klub Slavoj Bruntál)
 1948 – JTO Sokol Bruntál (Jednotná tělovýchovná organizace Sokol Bruntál)
 1953 – TJ Slavoj Bruntál (Tělovýchovná jednota Slavoj Bruntál)
 1961 – RH Bruntál (Rudá hvězda Bruntál, sloučením TJ Slavoj Bruntál a RH Bruntál)
 1966 – TJ Slavoj Bruntál (Tělovýchovná jednota Slavoj Bruntál)
 1992 – FC Slavoj Kovkor Bruntál (Football Club Slavoj Kovkor Bruntál)
 1996 – FC Slavoj Bruntál (Football Club Slavoj Bruntál)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj:

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1953: Tento ročník byl hrán jednokolově.
 1990/91: K mimořádnému postupu ze 4. místa došlo z důvodu reorganizace soutěží od ročníku 1991/92.

FC Slavoj Kovkor Bruntál „B“ 

FC Slavoj Kovkor Bruntál „B“ byl rezervním týmem Slavoje Bruntál.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky FC Slavoj Olympia Brutnál

Bruntál, Slavoj
Bruntál
Bruntál
Fotbal v Bruntále
Sportovní kluby v Bruntále